Geografie
 Middenwesten (of Midwest), benaming voor een gebied in de Verenigde Staten, bestaande uit enkele noordelijke staten
 Midwest (Wyoming), plaats in de Amerikaanse staat Wyoming
 Mid West, een van de negen regio's van West-Australië
 Midwest (Vlaamse regio), een van de vijftien Vlaamse regio's

Bedrijven
 Midwest Airlines, Amerikaanse luchtvaartmaatschappij